La route départementale 56, ou RD 56, ou D56, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Valensole à Roumoules.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

056